Stradivari ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Stradivari (* um 1644–48; † 1737), italienischer Geigenbaumeister und Gitarrenbauer
 Francesco Stradivari (* 1671; † 1743), italienischer Geigenbauer
 Omobono Stradivari (* 1679; † 1742), italienischer Geigenbauer

Stradivari steht auch für:
 Stradivari (1935), deutscher Spielfilm von Géza von Bolváry (1935)
 Stradivari (1988), französisch-italienischer Spielfilm von Giacomo Battiato (1988)
 (19189) Stradivari, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Stradivari Quartett, Schweizer Streichquartettensemble